Авл Верги́ний Трико́ст (): Авл Вергиний Трикост Рутил — консул 476 года до н. э.